Křelina může být:

Křelina – část obce Bukvice v okrese Jičín

příjmení osob
František Křelina (1903–1976) – český spisovatel
František Křelina (architekt) (1951) – český architekt
Josef Křelina (1868–?) – český stavitel
Roman Křelina – český výtvarník – malíř a řezbář